El Mejor Quinteto de la Euroliga también llamado All-Euroleague Team es una galardón que se entrega a los cinco mejores jugadores de la temporada. De entre los cinco mejores del quinteto, uno de ellos es el MVP de la Euroliga.

El premio al MVP de la temporada regular se instauró en la temporada 2004-2005, por lo tanto en las anteriores ediciones solo hubo el MVP de la Final Four.

El MVP de la Final Four en 2002-2003 fue el estadounidense Anthony Parker que consiguió el premio sin estar en ninguno de los quintetos.

Ganadores

Jugadores más veces seleccionados

Referencias

Véase también 
 Mejor Equipo de la Década de la Euroliga